Labocania anomala es la única especie conocida del género extinto Labocania de dinosaurio terópodo, probablemente  tiranosauroide, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente 73 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica.

En el verano de 1970, la National Geographic Society y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles organizaron una expedición paleontológica conjunta, liderada por el geólogo William J. Morris, al Arroyo del Rosario en Baja California, México. Durante la prospección, el voluntario Harley James Garbani descubrió el esqueleto de un terópodo al norte de Punta Baja cerca del Cerro Rayado. Garbani excavó el sitio entre 1970 a 1971.

La especie tipo, Labocania anomala, fue descrita y nombrada por Ralph Molnar en 1974. El nombre del género se refiere a la Formación La Bocana Roja, nombrada así por la Bocana Roja. El nombre de la especie, anomala, significa "anomálo" en latín, en referencia a su distintiva constitución.

El holotipo, LACM 20877, fue hallado en una capa de la Formación La Bocana Roja, que data de finales del Campaniano, hace unos 73 millones de años. Consiste en un esqueleto muy fragmentario con elementos craneales, incluyendo un cuadrado derecho, un frontal izquierdo, una pieza de maxilar izquierdo, un fragmento del dentario, un cheurón, las partes superiores de ambos isquiones, la parte media del eje del pubis derecho, la mayor parte del segundo metatarso derecho, una falange pedal y varios dientes perdidos. Los elementos no estaban articulados, sino dispersos sobre una superficie de cerca de dos metros cuadrados, y considerablemente erosionados. Los restos estaban mezclados con las costillas de un hadrosauroideo.

Aunque su tamaño exacto es difícil de establecer, Labocania era probablemente un carnívoro de tamaño medio, de cerca de seis metros de largo. Gregory S. Paul estimó su longitud en siete metros y su peso en 1.5 toneladas en 2010. Los elementos craneales son muy robustos, y los huesos frontales en particular están sumamente engrosados. los dientes del maxilar se recurvan gradualmente y son aplanados; los del premaxilar no tienen una forma de D en sección transversal.

Dado que Labocania se basa en material fragmentario, sus afinidades son inciertas. Molnar notó ciertas similitudes entre Labocania y los tiranosáuridos, especialmente en la forma del isquion que muestra un bajo proceso obturador triangular y una cicatriz circular lateral en su extremo superior, pero él no asignó a Labocania a ninguna familia, clasificándolo como un Theropoda incertae sedis. Molnar comparó especialmente a Labocania con Indosaurus y "Chilantaisaurus" maortuensis, el cual luego fue situado en el género independiente Shaochilong.  Paul en 1988 lo refirió a su Allosauridae, que era parafilético de los tiranosáuridos.  Labocania fue considerado como un posible tiranosauroideo en la revisión de 2004 del grupo por Thomas R. Holtz, Jr., quien, sin embargo, señaló que las similitudes con los Tyrannosauridae son compartidas con los Coelurosauria en general — no posee sinapomorfias de los tiranosauroideos — y que Labocania también muestra rasgos de los más primitivos abelisáuridos como los frontales gruesos y el cuadrado reclinado. Por otra parte, el cheurón en forma de L y los lados aplanados del segundo metatarso indican que se ubica dentro del grupo avanzado Tetanurae.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Labocania en The Teropoda Database (en inglés)
 Labocania dentro de Tyrannosauridea en Thescelsosaurus (en inglés)
 Labocania en duoips.net
 Pronunciación y significado del nombre ( en inglés)

Fósiles de América del Norte
Tyrannosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte